Малая Киня — река в России, протекает по Гаринскому району Свердловской области. Устье реки находится в 6,1 км по левому берегу реки Киня. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Бассейн Вагиля
Реки Гаринского городского округа